Lure – comune francese dell'Alta Saona
Luré – comune francese della Loira
Lurë – comune albanese della prefettura di Dibër
Lure può essere una traslitterazione del cirillico Лурье
Anatolij Isakovič Lur'ie – ingegnere sovietico